Rewiwim (kibuc)
 Rewiwim (osiedle) w Tel Awiwie